Александр Филиппович Думлер (15 июня 1955; , Казахская ССР) — казахстанский деятель, врач высшей категории.

Автор научных статей и публикаций по вопросам эпидемиологии особо опасных и карантинных инфекций в Западном Казахстане, профилактики малярии и борьбы с москитами и гнусом на побережье Каспийского моря и дельты реки Урал. Соавтор книги «Единой связаны судьбой» по истории организации и становления Ассамблеи народа Казахстана по Атырауской области (2005).

Биография 
Александр Филиппович Думлер родился 15 июня 1955 года в г. Караганде. Национальность — немец.

Женат. Супруга — Думлер Вера Антоновна (1956 г.р.). Дочь — Думлер Елена Александровна (1980 г.р.)

Образование, ученые степени, звания 
В 1978 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности специальность – гигиена, эпидемиология, санитария.

С 1992 по 1993 годы стажировался на базе Венгерского национального института профпатологии и охраны труда (г.Будапешт) и Международного института менеджмента и экологии (г.Бад-Гарцбург, Германия).

Трудовая и общественная деятельность 
В 1978 году после окончания вуза направлен на работу в Гурьевскую (ныне – Атыраускую) область.

С 1978 по 1989 годы занимал различные должности в учреждениях санэпидслужбы области, городской, областной СЭС, медслужбе УВД Гурьевского облисполкома.

С 1989 по 1999 годы — главный государственный санитарный врач г. Атырау.

С 1995 по 1997 годы — Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана по Атырауской области.

С 1989 по 2018 – организатор и председатель ОО «Общество немцев Wiedergeburt Атырауской области». С 2018-го года – почетный председатель и советник Атырауского общества немцев «Wiedergeburt»

С 2001 года 1-ый вице-президент АО «Дезинфекция», с 2007 года заместитель генерального директора по производству ТОО «Атырауская областная дезинфекция».

Выборные должности, депутатство 
С 2003 по 2016 годы — Депутат Атырауского областного маслихата III, IV и V созывов.

С 24 марта 2016 года — Депутат Атырауского областного маслихата VІ созыва.

В настоящее время — куратор по направлению здравоохранения Атырауского филиала партии «Нур Отан»

Награды 
 Награждён орденами «Достык» ІІ степени (2005) и «Курмет» (2016).
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»
 Награждён личным благодарственным письмом Президента Республики Казахстан
 Награждён золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» и др.

Примечания 

Выпускники Карагандинского государственного медицинского университета
Депутаты Атырауского областного маслихата
Члены партии «Аманат»